En Panamá, Nocofin puede ser:

 la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera, creada por la Junta Técnica de Contabilidad de Panamá;
 las Normas de Contabilidad Financiera emitidas por la Comisión de Normas de Contabilidad Financiera en Panamá.